het Griekse woord voor Gouden of Welsprekende mond (verlatijnst Chrysostomus). Het woord kan verschillende personen en zaken aanduiden:

Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), een heilige en welsprekend prediker
Dio Chrysostomus (ca. 40-ca. 120), een Griekse redenaar en filosoof 
Chrysostomos of Honderd Dagen, een schoolfeest in België dat gevierd wordt omstreeks de feestdag van Johannes Chrysostomos, op 27 januari